Александр Николаевич Макаров:
 Макаров, Александр Николаевич (1888—1973) — российский и советский юрист-международник.
 Макаров, Александр Николаевич (1912—1967) — советский литературный критик.
 Макаров, Александр Николаевич (род. 1958) — советский тренер по боксу, заслуженный тренер России.
 Макаров, Александр Николаевич (род. 1960) — глава администрации города Брянска. Примечания